Шатийон-сюр-Сен:

 Шатийон-сюр-Сен — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Шатийон-сюр-Сен — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.